Николай Викторович Румянцев (род. 1954, Ленинград, СССР) — советский и российский деятель органов внутренних дел и органов исполнения уголовных наказаний. Начальник Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России с 2002 по 2005. Начальник Московского университета МВД России с 2005 по ноябрь 2014. Генерал-лейтенант полиции (2011). Доктор юридических наук.

Биография 
Родился в 1954 в Ленинграде.

Имеет три высших образования: окончил экономический вуз, политологический институт, Высшие курсы МВД СССР.

Службу в органах внутренних дел начал по окончании службы в Советской армии в 1974 году с должности постового милиционера УВД Кировского райисполкома Ленинграда.

 С 1998 по 2002 — заместитель по кадровой и воспитательной работе начальника Главного управление МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В течение 1998—2002 гг. свыше 20 раз выезжал в служебные командировки в зоны вооружённых конфликтов со сводными отрядами территориальных управлений и ОМОН при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, направленных для обеспечения конституционного правопорядка в Северо-Кавказском регионе. Неоднократно, с риском для жизни, принимал участие в боевых операциях по освобождению территории Чеченской Республики от незаконных вооружённых формирований, проявляя высокий профессионализм и организаторские способности.
 С 2002 по 2005 — начальник вновь созданного Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России.
 С 2005 по ноябрь 2014 — начальник Московского университета МВД России. С ноября 2014 в отставке.
Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2011 присвоено специальное звание «генерал-лейтенант полиции».
 С 2016 по 2017 — ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России.
 С 2017 — заместитель начальника института, Главный научный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России, профессор кафедры административного права, доцент. Сфера научных интересов: уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право, правоохранительная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, юридическая техника, законотворчество.

Награды 
 Государственные
 Орден Почёта 

 Ведомственные
 Медаль «За безупречную службу» I, II, III степеней 
 Медаль «За боевое содружество»
 Нагрудный знак «Отличник милиции»
 Нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД»
 Нагрудный знак «Участник боевых действий»
 Именное оружие — пистолет Макарова
 Награждён почётными грамотами МВД России, губернатора Санкт-Петербурга, ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Имеет свыше 150 различных поощрений.

Примечания

Ссылки 
 ,
 

Награждённые знаком «Отличник милиции» (МВД)
Начальники Суворовских училищ
Генерал-лейтенанты полиции (Российская Федерация)